Kocka može značiti:

 Kocka, geometrijsko tijelo sa 6 stranica (heksaedar) i 12 bridova.
 kocka (igra), igraća kocka
 kockanje, igre na sreću